El nombre Lórien puede referirse a lo siguiente:

 A la ciudad francesa de Lorient, en Bretaña.
 Al nombre masculino Lorién, variante de Lorenzo en aragonés.
 En las novelas, poemas y ensayos de J. R. R. Tolkien, a:
 Los jardines de Lórien, en la tierra de Aman.
 Un nombre del vala Irmo, que ha hecho su reino de los jardines de Lórien en Aman.
 Otro nombre del bosque de Lothlórien, en la Tierra Media.
 A la canción «Lothlórien», del álbum de Enya Shepherd Moons.
 A la pieza titulada «Lothlórien», compuesta por Howard Shore para la banda sonora de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo.
 Al bergantín de tres mástiles Loth Loriën, dedicado a actividades de recreo y pequeños cruceros por el Báltico y el mar del Norte.
 Lorien, planeta ficticio que ambienta las historias de la serie literaria de ciencia ficción Los legados de Lorien.
 Lórien, un personaje de la teleserie Babylon 5 interpretado por Wayne Alexander.